D66 peut faire référence à :
 Carence héréditaire en facteur VIII, d'après la classification internationale des maladies ;
 Démocrates 66, un parti politique néerlandais ;
 HMS Emerald (D66), un croiseur léger de la Royal Navy ;
 Route départementale 66, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres